Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 1986 года проведён с 26 марта по 4 апреля в городе Гронинген.

Система проведения — круговая. 10 участниц, самая опытная — Барбара Грас (14-й турнир).

Карен Ван Лит впервые стала чемпионкой. Вторая — чемпионка 1984 года Лён Оттен, третья — чемпионка 1982 года Мике Хейтмейер.

Соревнования прошли позднее чемпионат мира по международным шашкам среди женщин (1986, 1—16 февраля в Каннах, Франция), где 4 голландки заняли 4-8 места (соответственно Карен ван Лит, Барбара Грас, Лён Оттен, Петра Полман).

Результаты 
В случае равенства очков второй критерий — число побед, третий — Коэффициент Соннеборна — Бергера.

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов

март 1986 года
апрель 1986 года
1986 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1986 году
женщины 1986
Спортивные соревнования в Гронингене